El Torneig de les Sis Nacions 2017 de rugbi, o també denominat 2017 RBS 6 Nations a causa del patrocini del Royal Bank of Scotland, és la 18a edició d'aquest torneig en el format de Sis Nacions i la 123a si tenen en compte els altres formats d'aquesta competició. El torneig començà el 4 de febrer i acabarà el 18 de març de 2017. Anglaterra, tornaria a ser la campiona del torneig, el segon de l'era Eddie Jones.

Per primera vegada a la història, l'edició del 2017 farà servir els "Bonus Points", un sistema de puntuació comú en altres torneigs professionals de la Rugby Union. Igualment es repartiran els 4 punts per partit guanyat o els 2 punts per partit empatat però, un equip que anoti 4 o més assajos durant el partit rebrà un punt addicional a la taula classificatòria, també rebrà un punt addicional l'equip que perdi per 7 o menys punts. A més, si un equip guanya tots els partits del torneig (Grand Slam) i per evitar un possible empat, rebrà 3 punts per assegurar-se el primer lloc a la classificació general.

Països participants

Classificació

Resultats

Jornada 1

Escòcia vs Irlanda 

Notes:
 Escòcia guanya la Centenary Quaich, títol que no obtenia des del 2013, l'última vegada que va guanyar a Irlanda.
 Des del 2006 que Escòcia no guanyava el seu partit inaugural de la competició. Per contra Irlanda perd el seu partit inaugural i no ho feia des del 2012.
 Stuart Hogg es converteix en el jugador que més assajos transforma per la selecció escocesa.
 Irlanda rep el primer "Bonus Point" de la història de la competició.

Anglaterra vs França 

Notes:
 Anglaterra guanya el seu 15è partit consecutiu, la ratxa més llarga fins al moment.
 Anglaterra guanya per tercer any consecutiu l'Eurostar Trophy.
 Arthur Iturria fa la seva primera aparició internacional.

Itàlia vs Gal·les

Jornada 2

Itàlia vs Irlanda 

Notes:
 Niall Scannell fa la seva primera aparició internacional.
 CJ Stander es converteix en el primer forward en anotar un hat-trick en el Sis Nacions.
 Irlanda obté el primer "bonus point" per assajos de la història del torneig.
 És la victòria més àmplia que aconssegueix Irlanda en el torneig.

Gal·les vs Anglaterra

França vs Escòcia 

Notes:
 El partit va ser el 50è d'Stuart Hogg com a internacional.
 CJ Stander es converteix en el primer forward en anotar un hat-trick en el Sis Nacions

Jornada 3

Escòcia vs Gal·les 

Notes:
 Escòcia trenca la ratxa de Gal·les de 9 victòries consecutives en els seus enfrontaments.

Irlanda vs França 

Notes:
 Henry Chavancy fa la seva primera aparició internacional.

Anglaterra vs Itàlia 

Notes:
 Owen Farrell guanya el seu 50è partit amb la selecció anglesa.
 Mike Brown guanya el seu 16è partit consecutiu del Sis Nacions, un rècord en el format de 6 equips.
 Michele Campagnaro anota l'assaig 900 en partit oficial de la selecció italiana.

Jornada 4

Gal·les vs Irlanda 

Notes:
 Justin Tipuric guanya el seu 50è partit amb la selecció gal·lesa.

Itàlia vs França 

Notes:
 Luca Sperandio i Antoine Dupont debuten com a internacionals amb Itàlia i França respectivament.
 Guilhem Guirado guanya el seu partit 50 amb la selecció francesa.
 França reté el trofeu Giuseppe Garibaldi.

Anglaterra vs Escòcia 

Notes:
 Joe Marler guanya el seu partit 50 amb la selecció anglesa.
 Cornell du Preez debuta com a internacional amb Escòcia.
 Anglaterra es proclama campió del 6 nacions per segon any consecutiu abans de l'última jornada.
 Els 61 punts d'Anglaterra és el màxim aconseguit mai contra Escòcia.
 Anglaterra iguala les 18 victòries consecutives de Nova Zelanda.
 Anglaterra guanya el seu 11è partit consecutiu en el torneig establint un nou rècord.
 Anglaterra reté la Copa Calcutta.

Jornada 5

Escòcia vs Itàlia 

Notes:
 Federico Ruzza debuta com a internacional amb Itàlia.
 Vern Cotter dirigeix el seu últim partit com entrenador d'Escòcia.
 Primer partit entre Escòcia i Itàlia on els transalpins no poden anotar.
 Des del 2008 que Escòcia no deixava a 0 al seu rival (41-0 contra el Canadà).
 Primer partit d'Escòcia en el 6 nacions que deixa al seu rival a 0.

França vs Gal·les 

Notes:
 Des del 2011 que França no guanyava a Gal·les.

Irlanda vs Anglaterra 

Notes:
 Andrew Conway fa la seva primera aparició internacional.
 És el primer partit que perd Eddie Jones com a entrenador d'Anglaterra.
 Irlanda reclama el Millenium Trophy

Referències 

2017
Competicions de rugbi del 2017